

Codici 
 AVY – codice vettore ICAO di Aerovaradero

Altro 
 Avy – comune della Charente Marittima (Francia)
 Joseph-Marius Avy – pittore francese